CFB – (ang. Cipher Feedback) tryb sprzężenia zwrotnego szyfrogramu
 CFB – (ang. Circulating Fluidized Bed) kocioł z cyrkulacyjną warstwą fluidalną 
 CFB – (ang. Complement Factor B) gen dla czynnika B u ludzi
 CFB – (ang. Compact Fluorescent Bulb) świetlówka kompaktowa